Le terme "Poireau de vigne" ou "Poireau des vignes" est utilisé pour deux espèces de la famille des alliacées :
 le poireau perpétuel (Allium ampeloprasum), ampeloprasum signifie vigne en latin
 l'ail à fleurs nombreuses (Allium polyanthum)